

Ptaki 
 krogulce – zwyczajowa nazwa niektórych gatunków ptaków z rodziny jastrzębiowatych, rodzaju Accipiter. Przykłady:
 krogulec zwyczajny
 krogulec krótkonogi
 krogulec zmienny
 krogulec czarnołbisty
 krogulec brunatny

Geografia Polski 

 Krogulec – część Zgierza (od 1988), dawna wieś, na zachodzie miasta
 Krogulec – część Zgierza (od 1954), dawna osada leśna, na wschodzie miasta
 Krogulec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice
 Krogulec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Krogulec – szczyt w Górach Izerskich
 Krogulec – część wsi Kiścinne w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Czosnów

Pseudonimy 
 Krogulec – pseudonim dziennikarza Antoniego Orłowskiego
 Krogulec – pseudonim fikcyjnej postaci, Geda, z cyklu powieści Ziemiomorze Ursuli K. Le Guin

Zobacz też 
 Krogule
 Gargulec